

Cinema 
 Thomas – film del 1975 diretto da Jean-François Dion
 Thomas – film del 2008 diretto da Miika Soini

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Thomas – township della Contea di Saginaw, Michigan
 Thomas – città della Contea di Custer, Oklahoma
 Thomas – città della Contea di Tucker, Virginia Occidentale

Musica 
 Ambroise Thomas - compositore francese (1811-1896)
 Thomas – cantante italiano
 Thomas – album di Thomas del 2017

Persone

Personaggi immaginari 
 Thomas – personaggio di Il trenino Thomas
 Thomas – personaggio della serie di videogiochi Suikoden
 Thomas – personaggio della serie televisiva Skins
 Thomas – personaggio della serie di videogiochi EarthBound

Altro
 2555 Thomas – asteroide della fascia principale
 Thomas – nome proprio di persona
 Thomas – marchio tedesco di articoli per la tavola
 Thomas – nome di un passo di danza break dance